Álvaro Navia puede referirse a:

 Álvaro Navia, humorista uruguayo; 
 Álvaro Navia Osorio y Vigil, militar español; o
 Álvaro Navia Osorio y Vigil de Quiñones, militar español.